Хилих — село в Чародинском районе Дагестана. Входит в сельсовет Арчибский.

География 
Находится в 33 км к югу от с. Цуриб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чародинского района